Membrana timpânica — membrana existente no ouvido
 Tímpano (instrumento musical) — instrumento musical de percussão
 Tímpano (arquitetura) — elemento arquitetónico

Desambiguações de música